«Не́льсон» () — британский исторический фильм, режиссёра Морис Элви, основанный на биографии британского вице-адмирала Горацио Нельсона.

Сюжет 
Сюжет фильм повествует «вдохновляющую» Горацио Нельсона. Сэр Роберт Фримантл в роли самого себя рассказывает историю Королевского военно-морского флота Великобритании. Реконструированы сцены из жизни Нельсона.

В ролях 

  — Горацио Нельсон
  — леди Хэмилтон
 Айви Клоуз — миссис Несбит
 Эрнест Тесайджер — Уильям Питт-младший
  — сэр Уильям Хэмилтон
  — король Неаполя
  — капитан Берри
  — Нельсон (в детстве)

Съемки 
Съемки фильма проходили при поддержке ВМФ Великобритании в городе Портсмут. Премьера фильма состоялась в кинотеатре «Альгамбра» в присутствие делегации дипломатов.

Примечания

Литература 

 

Исторические фильмы Великобритании
Фильмы-биографии Великобритании
Экранизации биографических произведений
Чёрно-белые фильмы Великобритании